omer – dawna jednostka miary objętości
 Omer – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan
 Omer – samorząd lokalny w Izraelu, w Dystrykcie Południowym
 Omer – francuski serial animowany

Zobacz też